

Patronyme

 Ahmed El Khannouss (1968-), homme politique belge ;
 Bilal El Khannouss (2004-), footballeur marocain.

Patronyme marocain